Termenul Zori poate să însemne:

auroră, crepuscul, lumina de pe cer în timpul dimineții înainte de răsăritul soarelui
a grăbi pe cineva, iuți
În zori poezie scrisă de George Coșbuc
O călărire în zori o poezie scrisă de Mihai Eminescu
Zorilă o figură din basmele românești care se arată în zori
„Zori noi” un fost ziar cotidian din Suceava azi sub numele Crai Nou - Suceava
„Enigmele se explică în zori” (1987) operă a lui Florin Călinescu
„În zori” cântec (de Vasile V. Vasilache) cântat de Mirabela Dauer
Luceafărul sau planeta Venus se poate vedea dimineața, în zori înainte de răsăritul soarelui
„Zori de ziuă” o colindă românească